Усен:

Топоним 
 Усен () — коммуна в губернии Сёр-Трёнделаг (Норвегия). 
 Усен () — коммуна в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Кольмар-2 (Франция).

См. также 
 Гасен